Thomas Smith (Derby) (? - 1767), pintor de paisatges i pare de John Raphael Smith de Derby 
 Thomas Smith, conegut com a Tommie Smith, guanyador de la cursa dels 200 metres llisos als Jocs Olímpics d'estiu 1968 
 Thomas Cavalier-Smith (1942), professor de biologia evolutiva